Академи́ческое де́ло (дело академиков, Дело Академии наук или Дело Платонова — Тарле) — уголовное дело, сфабрикованное ОГПУ против группы учёных Академии наук и краеведов в 1929—1931 годах в Ленинграде, где до 1934 года находилась Академия наук СССР.

История 
Формирование дела проводилось в два этапа. Первый был связан с провалом на выборах в члены Академии в январе 1929 года трёх кандидатов-коммунистов, избиравшихся в числе 42 новых академиков. В газетах появились требования реорганизовать Академию наук и политические характеристики академиков, указывавшие на их якобы контрреволюционное прошлое. Однако после избрания коммунистов А. М. Деборина, Н. М. Лукина и В. М. Фриче эта кампания прекратилась.

Следующий натиск на Академию наук начался в августе 1929 года — для её «чистки» в Ленинград была направлена правительственная комиссия во главе с Ю. П. Фигатнером. В июне — декабре 1929 года по решению этой комиссии были уволены 128 штатных сотрудников (из 960) и 520 сверхштатных (из 830). Основной удар был направлен на учреждения, возглавлявшиеся историком С. Ф. Платоновым: Библиотеку Академии наук и Пушкинский дом.

В конце 1929 года начались аресты сотрудников Академии наук, в основном историков-архивистов. В Москве в это время шла активная подготовка к будущим показательным процессам «вредителей» («Промпартии» и другие). ЛенОГПУ начало создавать из арестованных учёных «монархическую контрреволюционную организацию». В январе 1930 года в Ленинграде были арестованы С. Ф. Платонов и все его ближайшие сотрудники, а также Е. В. Тарле, которого следствие прочило в министры иностранных дел сначала «Промпартии», затем «Трудовой крестьянской партии», затем — «Правительства Платонова».

Всего в декабре 1929 — декабре 1930 годов по «Академическому делу» были арестованы свыше 100 человек, главным образом специалисты в области гуманитарных наук. К «делу» были привлечены также уже находившиеся в ссылке или в заключении бывшие сотрудники Академии наук (Г. С. Габаев, А. А. Арнольди, Н. П. Анциферов и др.).

Для придания большего веса организации в неё включили в качестве филиалов провинциальные отделения Центрального бюро краеведения — в феврале — марте 1930 года были произведены дополнительные аресты краеведов по всей стране, а в Ленинградский ДПЗ привезли из ссылок и лагерей осуждённых ранее гуманитариев. Общее число привлечённых по делу составило 115 человек.

Открытый процесс по делу так и не состоялся. Судьбу арестованных решила во внесудебном порядке коллегия ОГПУ своим постановлением от 8 августа 1931 года. К различным срокам заключения и ссылки были приговорены 29 человек, в том числе 
С. Ф. Платонов, 
Е. В. Тарле, 
Н. П. Лихачёв, 
М. К. Любавский (умер в ссылке в 1936 году), 
старший учёный хранитель Пушкинского дома Н. В. Измайлов, 
востоковед А. М. Мерварт, 
С. В. Рождественский (умер в ссылке в 1934 году), 
филолог А. А. Петров (расстрелян в 1938 году), 
Ю. В. Готье, 
С. В. Бахрушин, 
Д. Н. Егоров (умер в ссылке в 1931 году), 
В. Н. Бенешевич (расстрелян в 1938 году) 
и другие.

В феврале — августе 1931 года постановлениями ОГПУ группа бывших офицеров гвардии, работавших в различных учреждениях Академии наук (А. А. Кованько, Ю. А. Вержбицкий и др.), была приговорена к расстрелу; к заключению и ссылке были приговорены:
 группа научных сотрудников учреждений Академии наук, Русского музея, Центрархива и др. (в их числе А. С. Путилов, С. В. Сигрист, Н. С. Платонова, Ф. Ф. Скрибанович, Б. М. Энгельгардт, А. А. Достоевский (племянник писателя Фёдора Достоевского), А. А. Бялыницкий-Бируля, М. Д. Присёлков, С. И. Тхоржевский, А. И. Заозерский и др.),
 группа сотрудников Академии наук, связанных с экспедиционной работой (Н. В. Раевский, П. В. Виттенбург, Д. Н. Халтурин и др.),
 так называемая «церковная группа» (священники А. В. Митроцкий, М. В. Митроцкий, бывший профессор Петроградской духовной академии А. И. Бриллиантов, учёный хранитель Азиатского музея М. М. Гирс и др.),
 так называемая «немецкая группа» (профессор Э. Б. Фурман, пастор А. Ф. Фришфельд и др.),
 группа издательских работников (Ф. И. Витязев-Седенко, С. С. и Е. Г. Барановы-Гальперсон).

Последствия и реабилитация 
«Академическое дело» нанесло ущерб исторической науке и краеведению в СССР:
 оборвалась преемственность в подготовке кадров
 на несколько лет остановилась исследовательская работа
 под запретом оказались исследования народничества, истории церкви, дворянства и буржуазии

Советские историки стали послушным орудием советской пропагандистской машины.

Реабилитация затянулась до 1967 года.

См. также 
 Дело Лузина
 Дело Геолкома (Геологический комитет)
 Дело славистов
 Дело краеведов
 Кружок молодых историков

Примечания

Литература 
 
 Ананьич Б. В., Панеях В. М. «Академическое дело» как исторический источник // Исторические записки. М., 1999. Вып. 2 (120);
 Ананьич Б. В., Панеях В. М. Следствие в Москве по «Академическому делу» 1929—1931 гг. // Русский исторический журнал. 1999. Т. 2. № 3.

Ссылки 
 Академическое дело
 Академическое дело в Энциклопедии С-Петербурга
 Академическое дело. Книжно-иллюстративная выставка. Библиотека РАН, Санкт-Петербург
 IN MEMORIAM Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка
 Павленко Н. И. «Академическое дело». Историки под прицелом ОГПУ
 Панеях В. М. К спорам об «Академическом деле» 1929—1931 гг. и других сфабрикованных политических процессах
 Перчёнок Ф. Ф. «Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской науке

Репрессии в СССР
Академия наук СССР
Судебные процессы периода сталинских репрессий
Уголовные дела в СССР
1930-е годы в Санкт-Петербурге
1920-е годы в Санкт-Петербурге